Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse oder Abraham-a-Santa-Clara-Gasse steht für:
 Abraham-a-Santa-Clara-Gasse (Graz), siehe Palais des Enffans d’Avernas
 Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse (Wien)

Siehe auch:
 Abraham a Sancta Clara